Bato (Camarines Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Camarines Sur.
 Bato (Catanduanes), een gemeente in de Filipijnse provincie Catanduanes.
 Bato (cognomen), een Romeinse cognomen.
 Bato (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte.
 Bato (Pannonië), twee leiders van de Pannonische opstand.
 Bato (Tochigi), een gemeente in de prefectuur Tochigi, Japan.
 
 Bato (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift uit de 19e eeuw met als ondertitels in sommige jaren een boek voor het jonge Nederland en in sommige jaren tijdschrift voor jongens.
 BATO-jamfabriek, voormalige jamfabriek in Oosterhout (Overbetuwe) 
 VV Bato, een amateurvoetbalvereniging uit Winschoten.